Кристи́н А́дамс (; род. 14 августа 1974) — британо-американская актриса.

Биография 
Кристин Адамс имеет ямайские корни. Училась в Мидлсекском университете. Начиная с конца 1990-х годов Адамс начала сниматься на Британском телевидении. После переезда в США она стала появляться в таких сериалах как «Мёртвые до востребования», «Путешественник» и «Герои», а в 2010—2011 годах сыграла одну из главных ролей в сериале «Только правда», который был закрыт после одного короткого сезона.

Адамс снялась в одной из главных ролей в телесериале «Терра Нова» в 2011 году. Проект был закрыт после одного сезона из-за низких рейтингов, а весной 2012 года она получила роль жены главного героя в пилоте прайм-тайм мыльной оперы «Американа».

16 октября 2019 года Адамс стала гражданкой США.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании
Иммигрировавшие в США из Великобритании